Język karaczajsko-bałkarski (къарачай-малкъар тил / qaraçay-malqar til/) – język z rodziny tureckiej używany przez Karaczajów i Bałkarów. Dzieli się na dwa dialekty: karaczajski z wymową dwóch fonemów jako // i // oraz bałkarski z wymową // i //.

Alfabet

Przykłady

Liczebniki

Przypisy

Bibliografia 
 Chodiyor Doniyorov, Saodat Doniyorova. Parlons Karatchay-Balkar. Paris: Harmattan, 2005. .

Linki zewnętrzne 
 http://salpagarov.narod.ru 
 słowniczek 
 wikt:en:Appendix:Cyrillic script#Karachay-Balkar alphabet

Języki turkijskie
Języki Rosji
Kabardo-Bałkaria
Karaczajo-Czerkiesja